Eten en drinken
Broodbeleg
Geschiedenis
Een belegering van bijvoorbeeld een stad
Mode
Beleg (kleding)
Fictie
Twee personages uit de boeken van J.R.R. Tolkien:
Beleg Cúthalion, een elf uit Doriath
een koning van Arthedain; zie Lijst van koningen van Arthedain